

30-та окрема механізована бригада

30-та окрема мотострілецька бригада (РФ)